Le nom Greg Zuerlein peut faire référence à :
Greg Zuerlein (né en 1993), joueur américain de football américain.
Greg Zuerlein (né en 1963), patineur artistique américain.